PTF – produttività totale dei fattori
 PTF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malolo Lailai (Figi)